Ana Teresa Jardim Reynaud (Rio de Janeiro, ) é uma escritora brasileira.

Doutora em cultura e comunicação pela Universidade de Sussex, atua também como professora, tradutora e cineasta.

Obras
 A Cidade em Fuga (Rocco, 1998) - contos
 No Fio da Noite (Nova Fronteira, 2001) - romance
 A Mesa Branca (7 Letras, 2002) - contos
 Perceptions: uma Memória (7 Letras, 2002)
Sacopenapan, (RhJ, 2012 - infanto juvenil
 Tanto Tempo sem Te Ver (7 Letras, 2015) - romance

Ligações externas
Página oficial
Ana Teresa Jardim - Editora 7 Letras

Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro